Eisenhut bezeichnet:
 eine Pflanzengattung, siehe Eisenhut
 einen mittelalterlichen Helmtyp, siehe Eisenhut (Helm)
 ein Muster in Wappen, siehe Feh (Heraldik)

geografische Objekte:
 Eisenhut (Berg) in den Nockbergen
 Eisenhut, Berg in den Schladminger Tauern
 Eisenhut (Gemeinde Leopoldschlag), Ortschaft von Leopoldschlag, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Eisenhut (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Personen:
 Andrea Eisenhut (* 1961), deutsche Sportwissenschaftlerin
 Anton Eisenhut († 1525), deutscher Pfarrer und Anführer des Kraichgauer Haufens
 Bernhard Eisenhut (* 1958), deutscher Politiker (AfD)
 Ferenc Eisenhut (1857–1903), ungarischer Maler
 Hans Eisenhut (1897–nach 1932), Schweizer Bobfahrer
 Hermann Eisenhut (1902–2004), führender Schweizer Frontist

 Johannes Eisenhut (1856–1947), Schweizer Unternehmer, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat
 Josef Eisenhut (1864–1928), österreichischer Wirtschaftsbesitzer und christlichsozialer Politiker
 Kari Eisenhut (* 1972), Schweizer Gleitschirmpilot
 Konrad Eisenhut (1907–1981), Schweizer Unternehmer 
 Marco Eisenhut (* 1994), deutscher Eishockeyspieler
 Markus Eisenhut, Schweizer Journalist und Co-Chefredaktor des Tages-Anzeigers
 Simon Eisenhut (1781–1842), deutscher Sektierer
 Thomas Eisenhut (1644–1702), deutscher Augustiner-Chorherr und Komponist
 Ulrich Eisenhut (* vor 1508; † vor 1537) Schweizer politischer Beamter
 Werner Eisenhut (1922–2011), deutscher klassischer Philologe

Familien mit diesem Namen:
 Eisenhut (Familie, Appenzell Ausserrhoden)

Siehe auch:
 Eisenhuth
 Eiserner Hut